Ти́хонова — женская форма русской фамилии , а также топоним.

Фамилия 
 Тихонова, Анастасия Тихоновна (1909—1987) — марийская советская актриса театра, заслуженная артистка РСФСР. 
 Тихонова, Анна Вячеславовна (род. 1969) — советская и российская актриса.
 Тихонова, Евгения Антоновна (1925—2010) — советский и украинский учёный-правовед.
 Тихонова, Екатерина Владимировна (род. 1986) — российский общественный деятель и управленец; предполагаемая дочь В. В. Путина.
 
 Тихонова, Галина Сергеевна (род. 1981) — российская футболистка.
 Тихонова, Ираида Юрьевна (род. 1960) — член Совета Федерации Федерального собрания РФ.
 Тихонова, Людмила Викторовна (род. 1985) — российская пловчиха в ластах, заслуженный мастер спорта России.
 
 
 Тихонова, Роза Тихоновна (1931—2001) — работница советской химической промышленности, Герой Социалистического Труда (1971).
 Тихонова, Софья Дмитриевна (род. 1998) — российская прыгунья с трамплина.
 Тихонова, Тамара Ивановна (род. 1964) — советская лыжница.
 Тихонова, Татьяна Николаевна (род. 1965) — советская и российская бегунья.

Топоним 
 Тихонова — деревня в Байкаловском районе Свердловской области России.

См. также